Tres kan syfta på:

 Tres (bok) – en bok från med poesi av Roberto Bolaño
 Tres (musikinstrument) – en kordofon från Kuba

Geografi

Italien 

 Tres, Trento, kommun, Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar